Spaccaquindici – gioco popolare
Spaccaquindici – programma televisivo condotto da Pippo Baudo nel 1975 su Rai 1